José Vallejo puede hacer referencia a:
 José Vallejo de la Canal, militar español de los siglos  y .
 José Vallejo y Galeazo (1821-1882), ilustrador, pintor, dibujante y grabador español.
 José Vallejo Rodríguez (1934-2008), futbolista español.